Henriques est un prénom et un patronyme portugais, d'origine germanique: Heinrich. 

Le premier à avoir utilisé le nom Henriques est Alphonse Ier (roi de Portugal), patronyme adopté pour rendre hommage à son père Henri de Bourgogne, comte de Portugal, l'héritier de Robert , duc de Bourgogne fils du roi de France Robert II le Pieux et de Constance d'Arles. La maison de Bourgogne au Portugal appartient à la lignée des Capétiens du royaume des Francs dans la péninsule Ibérique.

Le nom Henriques est un très ancien nom d'origine noble, cependant on peut distinguer plusieurs origines.

La principale origine est de la descendance de Henri II (roi de Castille), le fils d'Alphonse XI roi de Castille et de León et d'Éléonore de Guzmán. D. Henrique II a eu plusieurs enfants de D. Brites Fernandes de Angulo, fille de D.Pedro Afonso de Angulo, Alcaide-mor de Córdova, et de sa femme D. Sancha Iñigues de Cárcamo, dont D. Fernando Henriques, né le 1365 et marié avec D. Leonor Sarmento, fille de D. Diogo Peres Sarmento, Seigneur de Vilamaior et Salinas, et de sa femme D. Mécia de Castro. De ce mariage est né D. Fernando Henriques, qui est arrivé au Portugal et connu comme le petit-fils du roi qui s'est établi à Alcaçovas. Ce fait a été confirmé a postériori par Alphonse V roi du Portugal, dans une donation à sa femme, que D. Fernando Henriques été bien son cousin et petit-fils de Henri II (roi de Castille). De cette lignée est issue la lignée Henriques de Lencastre, les Comtes des Alcáçovas.

La deuxième origine est de Gorjão Henriques, du Bobarral, Seigneur de la Quinta de l'Abrigada, duquel est descendent Luís Henriques, qui a été le chef du régiment de cavalerie  pendant la régence de Jean  de Portugal qui a combattu à la bataille d'Aljubarrota contre l'Espagne, en assurant l'indépendance de Portugal.

Une autre branche est celle des Henriques de Azevedo, Vicomtes de Saint-Sébastien et descendants d'Alphonse Ier (roi de Portugal).

À Madère existe encore une autre branche du nom Henriques''', qui est suspecté d'avoir son origine dans un énigmatique chevalier d'origine polonaise (Henrique Allemand) qui est supposé être le Roi de Pologne Ladislas III Jagellon disparu à la bataille de Varna. De sa seule fille unique Barbara Henriques sa descendance a utilisé le nom.

Prénom

Patronyme 

 Alphonse Ier (roi de Portugal)
D. Fernando Henriques - petit-fils d'Henri II (roi de Castille) seigneur des Alcàçova
Manuel Rafael Gorjão Henriques - Militaire, formé en ingénierie militaire et politicien, Ministre de la marine et des colonies portugaises pendant le règne de Charles  (roi de Portugal), et gouverneur général du Mozambique (1900-1902)
Luis Henriques, chef d'un régiment de cavalerie de l'armée de Jean  de Portugal et qui a combattu à la bataille d'Aljubarrota.
 Famille Rodrigues-Henriques
 António Maurício Farinha Henriques Morato (1964-), footballeur portugais.
 Brigitte Henriques (1971-), joueuse internationale de football et dirigeante sportive française, première femme présidente du Comité national olympique et sportif français.
 Cecilia Henriques (1990-) est une joueuse mozambicaine de basket-ball.
 Inês Henriques (1980-), est une athlète portugaise.
 José António Henriques (1707-1748), missionnaire jésuite portugais.

Divers 
 Château de Guimarães (Château d'Alphonse Ier )
Stade D. Afonso Henriques
Paço dos Henriques - Alcàçovas
Chapelle de Notre-Dame de Socorro et église Notre-Dame de la Purification (Bombarral)

Articles connexes 
 Liste des rois et reines de Portugal

Bataille d'Aljubarrota

Liens externes 
https://www.vortexmag.net/talvez-tenha-sangue-real-e-nao-saiba-lista-dos-apelidos-das-familias-nobres-portuguesas/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g312706-d7185239-Reviews-Paco_dos_Henriques_Alcacovas-Alcacovas_Evora_District_Alentejo.html
https://portugalin.eu/oeste/fr/patrimonio-de-bombarral/
http://pagfam.geneall.net/3164/familias.php?id=4034
Odyseja Władysława Warneńczyka / Leopold Kielanowski 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35508174p

 

Homonymie de prénom
Prénom portugais
Prénom masculin
Patronyme portugais